Símbol del liti, element químic

 Li (unitat), antiga unitat de longitud de la Xina
 Li (ètnia), una de les ètnies de la Xina 
 Li (confucianisme), concepte del pensament xinès
 Li (neoconfucianisme), concepte del pensament xinès tardà
 Li (mitologia), drac marí en la mitologia xinesa
 Li Yixiang, actor